Slovo stadion není zcela jednoznačné a může být označením pro:

 stadion – větší sportoviště
 olympijský stadion
 stadium (míra) – starověká délková míra
 běh na jedno stadium – starověká soutěžní disciplína
 Stadión – český sportovní časopis
 Stadion (moped) – český moped
 Stadionové – šlechtický rod
 Franz Seraph von Stadion – ministr vnitra Rakouského císařství a jeden z tvůrců Březnové ústavy

Externí odkazy